Никола́й Ильи́ч Жу́ркин (1931—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1931 году в селе Коробкино Дмитриевского района Курской области. Член ВКП(б).

С 1956 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1956—1990 гг. — колхозник, районный мелиоратор, заведующий орготделом районного комитета КПСС, председатель колхоза, учитель в Медвенском районе Курской области, председатель колхоза «Страна Советов» Обоянского района, начальник Обоянского районного производственного управления сельского хозяйства, первый секретарь Суджанского райкома КПСС, председатель Курского облисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10-го и 11-го созывов.

Умер в 2002 году.

Ссылки 
 Журкин

Председатели Курского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели колхозов
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС